Litauische Botschaft in Deutschland steht für:

 Litauische Botschaft in Berlin
 Litauische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Litauen